Анато́лий Алекса́ндрович Соловьёв:
 Соловьёв, Анатолий Александрович (род. 1953) — советский футболист.
 Соловьёв, Анатолий Александрович (род. 1979) — геофизик, член-корреспондент РАН.